Seria – miasto na północnym wybrzeżu Brunei
 seria – kategoria pomocnicza stosowana w klasyfikacji organizmów
 seria – zbiór znaczków pocztowych, które łączy wspólna tematyka
 seria – szereg 12 różnych pod względem wysokości dźwięków
 seria – szereg jednostek archiwalnych

Zobacz też 
 serial